Ґміна Ольшанка може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Ольшанка (Лосицький повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві
 Ґміна Ольшанка (Бжезький повіт) — сільська ґміна у Опольському воєводстві